KCB peut se référer :
 Kop ciel et blanc, une association de supporters du Racing Club de Strasbourg Alsace ;
 Kick Chop Busters, un groupe de rock japonais
 Koninklijk Conservatorium Brussel (en français, Conservatoire royal de Bruxelles), un établissement d'enseignement de niveau universitaire dans les domaines de la musique et des arts de la parole, en Belgique ;
 Knight Commander of the Bath, le grade chevalier commandeur de l'Ordre du Bain.